Паваротти — итальянская фамилия, и термин.

Известные носители 
 Паваротти, Лучано (1935—2007) — итальянский оперный певец

Иное 
 «Паваротти» — документальный фильм 2019 года, посвящённый Лучано Паваротти